Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1961 II se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Jan Lehane.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Darlene Hard et Mary Carter Reitano.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1961 II
Sydney II
Tennis en Australie en 1961
Tennis en Australie en 1962
Sport en décembre 1961
Janvier 1962